Cotswold peut désigner :

 Cotswold (Australie)
 Cotswold (Caroline du Nord)
 Cotswold (district), Gloucestershire, Angleterre
 Cotswold (Ontario), Canada
 Cotswold (race ovine)
 Cotswolds, Angleterre

Homonymie de toponyme